Divers partis, coalitions ou groupes politiques portent le nom de Démocrates libres ou utilisent ce syntagme dans leur nom :

 L'Alliance des démocrates libres, parti politique libéral hongrois du centre ayant existé de 1988 à 2013 ;

 Le Parti démocratique libre, parti politique est-allemand fondé en 1989 et disparu l'année suivante ;

 La Fédération des démocrates libres, coalition libérale est-allemande constituée à l'occasion des premières élections libres en RDA en  ;

 Démocrates libres - Parti libéral national social, nom porté de 1995 à 1997 par l'actuel Parti national social tchèque ;

 Notre Géorgie - Démocrates libres, parti politique géorgien fondé en 2009 ;

 Le Groupe des démocrates libres, groupe parlementaire de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe créé en 2017.